MTV Szwajcaria (Music Television Szwajcaria) – stacja wystartowała 1 kwietnia 2009 roku w Szwajcarii. Siedziba mieści się w Küsnacht i w Berlinie w Niemczech. MTV można znaleźć na kablówce Cablecom. MTV Szwajcaria jest przeznaczona  dla niemiecko-szwajcarskiego rynku. Kanał rozpoczął jako opt-out, głównego MTV w 2004 r., ale już od kwietnia 2009 jest jako odrębny program. W ramówce znalazły się  programy takie jak codzienne aktualności, program Crispy News, z wydarzeń specjalnych i muzyki ze Szwajcarii.

Programy 
 Crispy News
 MTV Rockzone clips
 MTV Urban Hosted
 Criss Angel Mindfreak

Szwajcaria
Telewizyjne stacje muzyczne
Szwajcarskie stacje telewizyjne
Niemieckojęzyczne stacje telewizyjne